Cor de Groot (wielrenner) (1920), Nederlands wielrenner
 Cor de Groot (componist) (1914–1993), Nederlands componist
 Cor de Groot (feministe) (1854-1925), Nederlands feminist en ondernemer
 Cor de Groot-van Gelder (1904-1969), Nederlands zwemster